Rue de Couronnes – strada del XX arrondissement di Parigi
 Couronnes – stazione della metropolitana di Parigi